The Death Card — дебютный альбом американской металкор группы Sworn In. Пластинка была выпущена на лейбле Razor & Tie 20 августа 2013 года.

Выходу альбома предшествовал выпуск двух синглов — Hypocrisy и Snake Eyes, на который был снят видеоклип.

Чарты

Треклист

Участники записи 
Sworn In
 Тайлер Дэннен — вокал
 Евгений Камлюк — гитары, бэк-вокал
 Закари Гибсон — гитары, бэк-вокал
 Шон Бэнкс — бас-гитара
 Крис Джордж — ударные
Персонал
 Маркетинг — Тим Брэннан
 A&R — Тим Брэннан и Адам Хоган
 Обложка альбома — Forefathers

Примечания 

Альбомы Razor & Tie